Соревнования по дзюдо в рамках Игр доброй воли 1986 года прошли в Москве с 17 по 21 июля в универсальном спортивном зале «Дружба».

Медалисты

Медальный зачёт

Ссылки 
 

1986 год в дзюдо
Международные соревнования по дзюдо в России
Международные соревнования по дзюдо в СССР